Basem Darwisch (1966-), interprète et compositeur égyptien ;
Houda Darwich (1991-), écrivaine algérienne ;
 Mahmoud Darwich (1941-2008), poète palestinien ;
 Sayed Darwich (1892-1923), chanteur et compositeur égyptien ;

Patronyme arabe